Goebbels kan syfta på:

 Joseph Goebbels –  en tysk nationalsocialistisk politiker och propagandaminister i Nazityskland
 Goebbels (efternamn) – ett efternamn samt personer med efternamnet
 Goebbels dagböcker – Joseph Goebbels dagböcker i en utgåva i 29 volymer Final Entries 1945: The Diaries of Joseph Goebbels
 Goebbels und Geduldig – en tysk krigskomedifilm från 2002 i regi av Kai Wessel
 Goebbelsschnauze – tyskt slang för en viss typ av radiomottagare, se Volksempfänger